Porco (eiland), een Italiaans eilandje
 Porco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Porco (Potosí), een plaats in deze gemeente in departement Potosí
 Carolyn Porco, Amerikaans planetologe
 (7231) Porco, een planetoïde